Sindri désigne un personnage de la mythologie nordique.

Toponymes 
 Sindri, localité du département du Guibaré au Burkina Faso.

Sport 
 Sindri Höfn, club islandais de football basé à Höfn.